Beli steht für:
 Beli Mawr, eine kymrische Sagengestalt
 Beli (Riese), einen Riesen in der nordischen Mythologie
 den Künstlernamen des serbischen Satirikers und Polikiers Luka Maksimović
 Beli (Mond), Mond des Planeten Saturn

Beli ist der Familienname folgender Personen:
 Julijana Beli-Genc (ungarische Namensversion: Julijana Beli-Göncz; * 1952), serbische Germanistin
 Milan Beli (1931–2019), jugoslawischer Schauspieler

Beli ist der Name folgender Orte:
 Béli, ein Fluss in Niger und Burkina Faso
 Beli (Kroatien), ein Ort auf der Insel Cres, Kroatien
 Beli (Kočani), ein Ort in der Opština Kočani in Nordmazedonien

Siehe auch:
 Beeli
 Bely
 Belli